Джованни Руска:
 Руска, Джованни Джеронимо (1728—1797) — швейцарский и российский архитектор, основатель архитекторской династии.
 Руска, Джованни Мария (1752—1802) — российский архитектор, старший сын Джованни Джеронимо Руска.